Kostelů svatého Mikuláše je v Praze více:
 Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) – přední dílo vrcholného pražského baroka od K. I. Dientzenhofera a dominanta Malé Strany
 Kostel svatého Mikuláše (Staré Město) – další vrcholně barokní kostel K. I. Dientzenhofera, na Staroměstském náměstí
 Kostel svatého Mikuláše (Vršovice) – barokní farní kostel na Vršovickém náměstí

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení